Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych USA. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Ameryki

Udział w igrzyskach panamerykańskich

Udział w mistrzostwach Ameryki Północnej 

Piłka ręczna w Stanach Zjednoczonych
Stany Zjednoczone
Piłka ręczna